Jean-Claude Lecas est un acteur français né le  à Nogent-sur-Marne.

Biographie 
Jean-Claude Lecas a grandi à Nogent-sur-Marne où sa famille a toujours vécu. Son père était chauffeur dans une entreprise de produits chocolatés et sa mère secrétaire. Ses deux grands pères, officiers, sont morts pendant la première guerre mondiale. Plusieurs membres de sa famille, résistants, ont donné leur vie pour la France. Son père, chef FFI, a participé à la libération de Paris. Après un bac littéraire, il entre au cours Florent puis, rapidement, à l’ENSATT (rue Blanche) d’où il sort en 1976 avec un premier prix de comédie. Il travaille également au CNSAD avec Jean-Pierre Bouvier pour "Lorenzaccio". Ce spectacle ira au festival d’Avignon avant d’être repris au théâtre de l’Athénée. 

Ce sera plus tard la rencontre avec Luc Besson pour Subway. Viendront ensuite Tony Gatlif avec Rue du Départ puis Claude Chabrol qui fera appel à lui pour trois films dont Le Cri du Hibou et Une Affaire de Femme. Claude Pinoteau le fera tourner dans La Neige et le Feu et Cache Cash. Sam Karman, A la Petite semaine; François Ozon, Swiming Pool ou encore Steven Spielberg, War Horse complètent la liste. Dans le même temps il tourne également dans de nombreuses séries et téléfilms avec, notamment Alain Tasma, Patrick Jamain, Josée Dayan ou encore Urs Egger et Miguel Alexander en Autriche et en Allemagne.

Théâtre 
 1975 : Lorenzaccio d'Alfred de Musset mise en scène Jean-Pierre Bouvier, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - Théâtre de l’Athénée
 1976 : Les Quatre Nuits d’un rêveur de Fedor Dostoïevski mise en scène Jean Rougerie, Théâtre d’Antony 
 1977 : Equus de Peter Shaffer mise en scène John Dexter, Théâtre de l’Athénée
 1978 : Woyzeck de Georg Büchner mise en scène Serge Lascar, Festival de Beaugency
 1983 : Argent mon bel amour de Roger Hanin mise en scène Roger Hanin, Théâtre Daunou
 1987 : Autour de Soupault mise en scène Christine Murillo  Théâtre Ouvert 
 1989 : Libelei de Arthur Schnitzler mise en scène Gabriel Aghion, Studio des Champs-Elysées  
 1990 : Des Journées entières dans les arbres de Marguerite Duras mise en scène Jean-Luc Tardieu, Espace 44 Nantes 
 1999 : Tatouage de Dea Loher mise en scène Gilles Dao, Théâtre d’Orléans

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 1981 : Les Bidasses aux grandes manœuvres de Raphaël Delpard : Le sergent allemand
 1983 : La vie est un roman d'Alain Resnais : Un invité
 1984 : L'Addition de Denis Amar : Un maton
 1985 : Subway de Luc Besson : Robin
 1985 : Spécial Police de Michel Vianey : Un flic
 1986 : Douce France de François Chardeaux : Antoine
 1986 : Rue du départ de Tony Gatlif : L’homme au couteau
 1987 : Le Cri du hibou de Claude Chabrol : Jacques
 1988 : Une affaire de femmes de Claude Chabrol : Robert
 1989 : Un tour de manège de Pierre Pradinas : Benoît
 1990 : Jours tranquilles à Clichy de Claude Chabrol : L’officier
 1991 : La Neige et le Feu de Claude Pinoteau : Commandant Cartier
 1993 : Mensonge de François Margolin : Louis Melville
 1994 : Cache cash de Claude Pinoteau : Un inspecteur
 1998 : Disparus de Gilles Bourdos : Le bouquiniste
 1999 : Kennedy et moi de Sam Karmann : L’inspecteur
 2000 : Franck Spadone de Richard Bean : Jean
 2001 : Pas d'histoires ! (segment Petits riens) de Xavier Durringer : Le DRH
 2003 : À la petite semaine de Sam Karmann : La Fouine
 2003 : Swimming Pool de François Ozon : Le deuxième amant
 2003 : Après vous de Pierre Salvadori : Cook
 2004 : Doo Wop de David Lanzmann : Albert
 2006 : Antonio Vivaldi, un prince à Venise de Jean-Louis Guillermou : le père de Vivaldi
 2010 : La Tête ailleurs de Frédéric Pelle : Pascal
 2012 : Cheval de guerre de Steven Spielberg : Le boucher de Cambrai (en anglais)
 2013 : 11.6 de Philippe Godeau : Christophe Lepoivron
2019 : Des Jours sauvages de David Lanzmann : René

Courts métrages 
 1990 : Dans la tourmente de Florence Rousseau
 1996 : Bancal de David Lanzmann
 1997 : Un étrange passager de Léon Clémence
 1999 : Touchez pas à ma Poule de David Lanzmann
 2001 : Les Chaussettes sales de David Lanzmann
 2001 : La Femme seule à la robe bleue de Léon Clémence
 2002 : Le Vigile de Frédéric Pelle
 2002 : À fleur de peau de Géla Babluani 
 2006 : Chambre 816 de Frédéric Pelle
 2009 : Aime-moi de David Courtil 
 2011 : Proverbe arrosé de Xavier Mussel
 2013 : Trajectoires de Philippe Massoni et Sébastien Jovellar

Télévision

Téléfilms 
 1977 : Un Crime de notre temps de Gabriel Axel : Serge Nolta
 1978 : Un balcon en forêt de Michel Mitrani : Un soldat
 1978 : Le Temps des as de Claude Boissol : Massou
 1980 : Le Chat de Christine de Françoise Bettiol : Le Cressonnier
 1982 : Paris-Saint-Lazare de Marco Pico : Gérard
 1985 : La Dérapade d'Étienne Périer : Le chauffeur de taxi
 1990 : Sésame, ouvre-toi de Serge Le Péron : le vigile
 1992 : Hors piste de Alain Baudy : L’officier de gendarmerie
 1993 : Lucas de Nadine Trintignant : L’avocat
 1995 : L’Annamite de Thierry Chabert : Le réalisateur du film
 1996 : J'ai rendez-vous avec vous de Laurent Heynemann : Le réalisateur
 1998 : Cellule de crise  de Éric Woreth : Le colonel
 2008 : Das_jüngste_Gericht de Urs Egger : Eck (en allemand)

Séries télévisées 
 1979 : L'inspecteur mène l'enquête  - épisode 27 : La nuit de Saint-Brice : Le suspect
 1979 : Le Journal de Philippe Lefebvre (Mini-série) : Un journaliste
 1984 : Cinéma 16 : La Mèche en bataille de Bernard Dubois : Le surveillant
 1988 : Médecins des Hommes - épisode :« El Salvador » de Florestano Vancini : Le médecin français
 1989 : David Lansky - épisode 1 : Hong-Kong-sur-Seine de Hervé Palud : Un flic
 1992 : Les Cinq Dernières Minutes - épisode#2.72 : «Le Baptême du feu» de Bernard Toublanc-Michel : Le client du restaurant
 1994 : Les Intrépides - épisode#2.8 : « Qui est mon père » de Bernard Dubois 
 1993 : Navarro : épisode#5.3 : « Le voisin du dessus » de Patrick Jamain : Robert Prunier 
 1994 : Les Nouvelles aventures des Intrépides - épisode#2.26 : « L'Aveu » de Bernard Dubois
 1995 : François Kléber - épisode#1.1 : Le Pas en avant de Patrick Jamain : Cordina
 1996 : Groupe nuit - épisode#1.1 de Patrick Jamain : Franck
 1996 :  district  - épisode : « Père et fils »  de Klaus Biedermann : Le braqueur
 1997 : Les Cordier, juge et flic - épisode#5.1 :  « La tour de jade » de Paul Planchon : Pasquier
 1997 : P.J. - épisode#1.3 : « Expulsion » de Gérard Vergez : Monsieur Leclerc
 1997 : Sud lointain de Thierry Chabert (Mini-série) : Dulong
 1997 : Julie Lescaut - épisode#6.2 : « Abus de pouvoir » de Alain Wermus : Roger Belhomme
 1998 : Quai  - épisode#2.1 : « Le tueur de la pleine lune » de Patrick Jamain : Lesueur
 1999 : Avocats et Associés - épisode : « Duel au palais » de Philippe Triboit : Marcel Verdel
 1999 : Les Monos - épisode#1.3 : « La Meute » de José Pinheiro : Culaz
 2000 : Une femme d'honneur - épisode#3.4 : « Son et lumière » de David Delrieux : Bellanger
 2001 : Sophie Rousseau : La vie avant tout de Alain Tasma : Claude Sordini
 2002 : Julie Lescaut - épisode#12.4 : « Pirates » de Pascale Dallet : Richard Nollet 
 2002 : Maigret - épisode : « Maigret à l’école » de Yves de Challonge : Théo Gourmand
 2003 : Navarro - épisode#15.3 : « Chute d’un ange » de Patrick Jamain : Léonisse
 2004 : Léa Parker - épisode#1.5 : « Casino clandestin » de Robin Davis : Alain Maneira
 2007 : SOS 18 - épisode#4.4 : « L’Amoureuse » de Patrick Jamain : Léon Martinez
 2007 : Sœur Thérèse.com - épisode#5.5 : « Une affaire de cœur » de René Manzor : Raguelon
 2009 :  Die_Patin_–_Kein_Weg_zurück de Miguel Alexandre : Bonavita (en allemand)
 2010 : Les Bougons - épisode 7 : « Faux départ » de Sam Karmann : Yves
 2010 : SOS 18 - épisode#6.4 : « Contresens » de Jean Sagols : Léon Martinez
 2010 : SOS 18 - épisode#6.5 : « Hautes tensions » de Jean Sagols : Léon Martinez
 2010 : SOS 18 - épisode#6.6 : « Pour un portable » de Jean Sagols : Léon Martinez
 2012 : Interpol - épisode#2.1 : « Les Larmes du jaguar » de Nicolas Herdt : Bernard Bravo
 2019 : L'Effondrement de Guillaume Desjardins, Bastien Ughetto et Jeremy Bernard : « L'Aérodrome" » : Mr Bernard
 2022 : Capitaine Marleau : épisode 30 : « Follie's » de Josée Dayan : Philippe Bertin

Doublage 
 2000 : Ordinary Decent Criminal de Thaddeus O'Sullivan : David Hayman
 2001 : The Tailor of Panama de  John Boorman : David Hayman

Liens externes 

 Agence Cinéart : http://www.cineart.fr/talent/Jean-Claude Lecas

Acteur français de cinéma
Naissance en mai 1953
Naissance à Nogent-sur-Marne
Naissance dans le département de la Seine